Доминик Виндиш (; ) — итальянский биатлонист, трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр (спринт 2018, смешанные эстафеты 2014 и 2018), победитель и бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года, участник и призёр этапов Кубка мира по биатлону. Младший брат биатлониста Маркуса Виндиша.

7 февраля 2016 впервые за свою карьеру поднялся на верхнюю ступень пьедестала по итогам гонки с общего старта на 7-м этапе Кубка мира в Канморе.

Единственный итальянский биатлонист, который выиграл золотую медаль на чемпионате мира в гонке масс-старта.  Завершил карьеру в 2022 году.

Спортивная карьера 
На Чемпионате мира по биатлону среди юниоров 2008 Доминик в составе эстафетной команды смог завоевать бронзовую медаль в разряде юношей (до 19 лет). Виндиш бежал последний этап эстафеты и совершил 3 промаха.

На немецком этапе Кубка мира по биатлону 2011/12, проходившем в Оберхофе, Доминик, бежавший третий этап эстафеты, выиграл в первый раз в своей карьере командное золото.

На Олимпийских играх 2014 года в Сочи, Доминик завоевал бронзовую медаль в смешанной эстафете.

В 2016 году, спустя 4 года и один месяц после завоевания эстафетного золота в Оберхофе, Доминик выиграл и первую личную золотую медаль Кубка Мира, несмотря на 4 промаха.

В 2018 году на Олимпийских играх в Пхёнчхане, Доминик, в спринте сумел прийти третьим и завоевать для себя вторую бронзовую медаль Олимпиад. Также в Пхёнчхане Доминик выиграл бронзовую медаль в упорном противостоянии в финишном створе с Арндом Пайффером.

В постолимпийском Контиолахти Доминик завоевал первую золотую медаль в составе смешанной эстафеты. Доминик бежал третий этап эстафеты, допустил два промаха на лёжке и показал быстрейший ход на своём этапе.

На Чемпионате мира 2019 года стал 3-м в смешанной эстафете в составе сбороной Италии, а в конце чемпионата одержал победу в масс-старте, тем самым став чемпионом мира.

На Чемпионате мира 2020 года стал вице-чемпионом в смешанной эстафете.

Результаты

Юниорские и молодёжные достижения

Участие в Олимпийских играх

Выступления на чемпионатах мира

Подиумы в личных гонках

Призовые места в командных гонках 

Примечания:

 1. В рамках Зимних Олимпийских игр 2014 года
 2. В рамках Зимних Олимпийских игр 2018 года
3. В рамках Чемпионата мира по биатлону 2019 года
4. В рамках Чемпионата мира по биатлону 2020 года

Примечания

Ссылки 

Биатлонисты Италии
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2014 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2018 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы мира по биатлону